XXI Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2012—2013 годах. В зонах «Дальний Восток», «Приволжье», «Золотое кольцо», «Москва» и «Московская область» соревнования прошли только в 2012 году, что обусловлено возвращением этих зон на старую систему «весна-осень».

Победители зональных турниров

Дальний Восток 
В связи с переходом зоны на старую систему «весна-осень» первенство прошло в два круга со 2 июня по 15 октября 2012 года.
Итоговая таблица

 Результаты матчей

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Высшая лига 
Соревнования проходили с 10 августа 2012 года по 16 июня 2013 года.
Турнирная таблица

* Команда «Сибирь-Заря-М» снялась с соревнований.

Лучшие бомбардиры

Первая лига 
Соревнования проходили с 23 августа 2012 года по 12 июня 2013 года.
Турнирная таблица

* Команда «Автомобилист» снялась с соревнований после первого круга.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Урал и Западная Сибирь 
Соревнования проходили с 15 июля 2012 года по 12 июня 2013 года.
Итоговая таблица

Приволжье 
В связи с переходом зоны на старую систему «весна-осень» первенство прошло в два круга с 1 августа по 2 ноября 2012 года.
Итоговая таблица Результаты матчей

Лучшие бомбардиры:

 Золотое кольцо 
В связи с переходом зоны на старую систему «весна-осень» первенство прошло в один круг с 18 июля по 27 октября 2012 года.
Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
Соревнования проходили с 23 июля 2012 года по 15 июня 2013 года.
Итоговая таблица

 * Команда «Апатит» снялась с соревнований после 5 матчей, их результаты аннулированы.
 ** Команда «Невский фронт» снялась с соревнований перед началом турнира из-за недостаточного финансирования.

 Результаты матчей

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
Соревнования проходили с 22 июля 2012 года по 8 июня 2013 года.
Итоговая таблица

 * Фарм-клубы, а также клубы, не выполнившие определённые требования по лицензированию, установленные ПФЛ, не имеют права на выход во вторую лигу. Если фарм-клуб займёт первое место в зоне, то право на повышение даётся самостоятельной команде, занявшей наивысшее место в таблице. Если этот ЛФК не сможет выполнить требования по лицензированию, то право на получение профессиональной лицензии даётся следующему ЛФК.
По регламенту соревнований в случае равенства очков у команд первое место определяется по наибольшему числу побед во всех матчах и по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число мячей, забитых на чужом поле). Команда Динамо-Брянск выиграла у Академии футбола в домашнем матче 2:0, в ответном матче сыграла вничью 0:0, поэтому занимает первое место. 
 ** Команда «Магнит» с 2013 года снялась с соревнований. В соответствии с регламентом в оставшихся матчах ей засчитали поражения со счётом 0:3, а соперникам — победы с таким же счётом.

Результаты матчей

ЮФО/СКФО 
Соревнования проходили с 17 августа 2012 года по 30 мая 2013 года.
 Итоговая таблица''

 Результаты матчей

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Московская область 
В сезоне 2012 Первенство прошло в один круг, что связано с возвратом проведения первенства любительских команд на систему «весна-осень».

Группа А 
Итоговая таблица

* Примечание. С «Сатурна» снято 1 очко за неявку на игру с командой «Знамя» без уважительной причины («Сатурну» также присуждено техническое поражение со счётом 0:3)11 ноября 2012 года. Матч ФК «Знамя» — «Сатурн» , ffmo.ru.

Группа Б 
Итоговая таблица

Москва 

В сезоне 2012 Первенство прошло в один круг, что связано с возвратом проведения первенства любительских команд на систему «весна-осень».
Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Сочи (20-28 ноября)

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Примечания

Ссылки 
 ЛФЛ 2012/13 на regfut.ru

2012